Famille Bigot de Morogues
Sébastien-François Bigot de Morogues (1706-1781) est un officier de marine français
Pierre Bigot de Morogues (1776-1840) est un minéralogiste, homme politique, agronome
Marie Bigot de Morogues (née Kiéné) (1786-1820) est une compositrice et pianiste française